Андрей Курбский: Курбский, Андрей Дмитриевич (?—1506) — князь и воевода на службе у Московского князей Ивана III и Василия III.
 Курбский, Андрей Дмитриевич (ум. 1668) — государственный деятель Великого княжества Литовского, подчаший вилькомирский, маршалок упитский.
 Курбский, Андрей Михайлович (1528—1583) — русский полководец, политик и писатель, ближайший приближённый Ивана Грозного.